Eysel ist der Familienname von:

 Johann Philipp Eysel (1651–1717), deutscher Mediziner und Pharmazeut
 Ulf Eysel (* 1944), deutscher Sinnesphysiologe